Георгий Николаевич Цветков (род. 1950) — цыганский писатель, поэт, прозаик, этнокультуролог, исследователь цыганской культуры.

Биография 
Родился в 1950 году в Украине в семье цыган-ловарей; по матери происходит из семьи русских цыган.

Окончил Государственный институт театрального искусства (ГИТИС), аспирантуру на кафедре русского языка юридического факультета Российского университета дружбы народов. Кандидат филологических наук. Работал актером в театре «Ромэн», режиссером-постановщиком международных фестивалей цыган в Москве; в Федеральном институте развития образования (Москва). Руководитель Отдела цыганской литературы в Институте исследований цыган Европы (Белград, Сербия). Носитель двух цыганских диалектов. Автор двух сборников рассказов и стихов, научных публикаций, пособий по изучению языка. Перевел на русско-цыганский диалект Евангелие от Марка. Член Академического цыгановедческого сообщества при Евросоюзе и Совете Европы. Живет в Москве и в Софии.

Ссылки 

 Портал национальных культур

Цыганские писатели